O Parque Vinte de Maio é um parque urbano do município brasileiro de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

Situado na Zona Norte da cidade, entre os bairros Vila Ipiranga e Jardim Itu-Sabará, o parque possui quadra poliesportiva de concreto e duas quadras de areia.

Possui um bosque, duas pracinhas para crianças, um lago cercado com diversos animais (patos, gansos, tartarugas, galos e galinhas, galinhas d'angola, perus, aves aquáticas e outros), cancha de bocha coberta. 

Seu perímetro tem uma pista para prática de corrida e/ou caminhada.

Vinte de Maio
Parque Vinte de Maio